Семён Венедиктович Петров (род. 9 февраля 1951 года, пос. Тацинский Тацинского района Ростовской области) — патологоанатом, доктор медицинских наук (1994), профессор (1997).

Биография 
Семён Венедиктович Петров родился 9 февраля 1951 года в пос. Тацинский Тацинского района Ростовской области. В 1974 году окончил Казанский медицинский институт (1974). Учился в аспирантуре. В 1985 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Функциональная морфология эпифиза при раках». В 1994 году защитил докторскую – на тему «Гистогенез и диагностика эпителиальных опухолей шейки матки и кожи (иммуногистохимическое и ультраструктурное исследование). Доктор медицинских наук (1994).

Проходил стажировку в лаборатории гистохимии и электронной микроскопии в отделе патологической анатомии опухолей человека Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Н. Н. Блохина; на кафедре патологии университета г. Валенсия (2007).

В разное время работал на должностях: хирург Кукморской районной больницы в Республике Татарстан (1974–1977); ординатор кафедры госпитальной хирургии, практический врач (1980–1981); аспирант кафедры патологической анатомии Казанского медицинского института (1981–1984); ассистент, старший преподаватель кафедры патологической анатомии Казанского медицинского института (1984–1996); профессор кафедры патологической анатомии Казанского государственного медицинского университетг (с 1997); руководитель лаборатории иммуногистохимической диагностики опухолей Республиканского клинического онкодиспансера Минздрава Татарстана, Казань (с 1996). Президент Российского отделения МАП (2009–2013).

Под руководством С. В. Петрова подготовлено 7 кандидатских и 3 докторских диссертаций.

Область научных интересов: патология опухолевых заболеваний с иммуногистохимией, молекулярный патогенез и морфогенез опухолей, изучение молекулярно-биологических маркеров диагностики, FISH-диагностика опухолей ряда локализаций.

Награды и звания 
 Лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники за проект «Разработка и внедрение в клиническую практику методов прогноза и рациональной лекарственной терапии злокачественных опухолей на основании изучения молекулярно-биологических маркеров» (2008).
 Лауреат Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники за проект «Разработка и внедрение фундаментальных и прикладных аспектов первичной профилактики, ранней диагностики и совершенствования методов лечения колоректального рака» (2011).
 Заслуженный врач Республики Татарстан (2021)

Труды 
Семен Венедиктович Петров является автором около 200 научных публикаций.

 «Руководство по  иммуногистохимической диагностике опухолей человека» (Казань, 1998, 2000, 2004, 2012) под ред. С. В. Петрова и Н. Т. Райхлина.

Литература 
 
 Кто есть кто в патологической анатомии в России. Биографический справочник / Редактор-составитель А. Н. Зубрицкий. – М.: Астрея-центр, 2015. – С.128–129.

Ссылки 
 Семё Венедиктович Петров . Памятные даты патологоанатомов России
 Семё Венедиктович Петров. Кафедра общей патологии. Казанский государственный медицинский университет
 Семён Венедиктович Петров . Поволжский онкологический вестник.

Википедия:Биографии современников
Выпускники Казанского медицинского университета
Преподаватели Казанского медицинского университета